Deze tabel bevat de deelnemende clubs uit de Duitse Democratische Republiek (DDR) in de verschillende UEFA-toernooien per seizoen.

Deelnemers UEFA-toernooien Duitse Democratische Republiek 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

N.B. Van de clubs uit de DDR hebben alleen Hansa Rostock (Intertoto Cup 1998) en 1.FC Union Berlin (UEFA Cup 2001/02) zich na de Duitse hereniging zich voor Europees voetbal weten te plaatsen.

Zie ook  
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland

Voetbal in Duitsland
Deelnemers UEFA-toernooien